Aleksandar Aleksandrov peut désigner :

 Aleksandr Danilovich Aleksandrov (1912-1999), mathématicien et physicien russe ;
 Aleksandr Pavlovich Aleksandrov (1943-), cosmonaute russe ;
 Aleksandr Panayotov Aleksandrov (1951-), cosmonaute bulgare ;
 Alexandre Vassilievitch Aleksandrov (1883-1946), compositeur russe ;
 Aleksandar Aleksandrov (1975-), footballeur bulgare ;
 Aleksandar Aleksandrov (1986-), footballeur bulgare ;
 Aleksandar Aleksandrov (1990-), rameur azerbaïdjanais.